An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1980 in Italien beteiligten sich 31 Nationalmannschaften, die in sieben Gruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppensieger qualifizierten sich automatisch für die Endrunde, die erstmals mit 8 Mannschaften ausgetragen wurde und erstmals war der Gastgeber, die Italienische Fußballnationalmannschaft automatisch qualifiziert. Die Qualifikationsspiele wurden in den Jahren 1978 und 1979, einige wenige auch noch 1980, durchgeführt.

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Weblinks 
 Alle Qualifikationsspiele im Überblick

Qualifikation
1980
Fußballveranstaltung 1978
Fußballveranstaltung 1979
Fußballveranstaltung 1980